Puerto Escondido (Oaxaca), een plaats in de Mexicaanse staat Oaxaca
 Puerto Escondido (Colombia), een plaats in het Colombiaanse departement Córdoba